Babiniczy – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim
 Babiniczy – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim